In-A-Gadda-Da-Vida – album degli Iron Butterfly
In-A-Gadda-Da-Vida – singolo degli Iron Butterfly